Посёлок Худайбердинской МТС () — упразднённый посёлок Юмагузинского сельсовета Юмагузинского района Башкирской АССР. Находился на территории современного Юмагузинского сельсовета Кугарчинского района Республики Башкортостан.

Ныне — улица Худайбердина села Юмагузино.

География 
Находилось на берегу реки Иртюбяк, при её впадении в Белую.

История 
Возник посёлок при машино-тракторной станции, открытой в 1930-ых годах.

Указом 29.09.1960 г. село Юмагузино и посёлок бывшей Худайбердинской МТС Юмагузинского сельсовета объединено в одно село Юмагузино.

Известные уроженцы и жители 
 Садык Уильданович Сайра́нов (1917—1976), Герой Советского Союза (присвоено 24 марта 1945 года). Тракторист Худайбердинской МТС д. Юмагузино колхоза «Урал», с 09.1935 по 09.1938 годы.
 Шафиков Таймас Шафикович (1899—1947), государственный деятель. С 1933 до ареста в 1937 году начальник политотдела, позднее директор Худайбердинской МТС Юмагузинского района БАССР.
 Масягутов Гумар Ибатович (1908-1993), первый директор  Юмагузинской средней школы №1 в 1938-1942 гг, один из переводчиков в Ленинской комиссии по переводу трудов классиков марксизма-ленинизма с русского языка на башкирский, был секретарём парткома Худайбердинской МТС.

Инфраструктура 
Машино-тракторная станция. При ней ещё в 1935 году проходили курсы трактористов, в годы Великой Отечественной

Ссылки 
 Ф. 2544, 1 оп., 22 ед. хр., крайние даты: 1938—1958. Худайбердинской МТС, Юмагузинский р-н
 Исякаев, А. 35 лет на тракторе [Текст] / А. Исякаев // Путь Октября. — 1971. — 10 апреля. — С. 3.

Примечания 

населённые пункты, упразднённые в 1960 году
Исчезнувшие населённые пункты Кугарчинского района